«Чужий у домі» — кінофільм режисера Марселя Шамшуліна, що вийшов на екрани в 2010 році.

Зміст 
Дванадцятирічна героїня фільму дуже переживає через те, що, як їй здається, вся увага батьків прикута до її молодшого брата. Коли в дім приходить солдат, який втік із армії в пошуках свого батька, вона вирішує, що це хороший шанс змінити стосунки в родині. Та подібний план ледь не призводить до непоправної катастрофи.

Ролі

Знімальна група 
 Режисер — Марсель Шамшулін
 Сценарист — Юлія Власова
 Продюсер — Максим Лагашкін, Олександр Робак

Посилання